Улица Фролова — название нескольких улиц в государствах бывшего СССР.

 Улица Фролова — улица в Волгограде.
 Улица Фролова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Фролова — улица в Иваново.
 Улица Фролова — улица в Иркутске.
 Улица Фролова — улица в Макеевке, Украина.

См. также 
 Улица Генерала Фролова
 Улица Генерала Фролова — улица в Петрозаводске.